Velaea tenuissima är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Georg Oscar Drude. Velaea tenuissima ingår i släktet Velaea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tenuissima